

Математика 

19 — простое  нечётное двухзначное число.

19 — центрированное шестиугольное число и число клеток в единственном нетривиальном нормальном магическом шестиугольнике.

19 — третье по счёту нечётное простое число, десятичная запись обратной величины которого имеет максимальную длину (в данном случае 18 цифр):
 1/19 = 0,(052631578947368421) = 0,052631578947368421052631578947368421052631578947368421…

Любое натуральное число можно представить в виде суммы не более 19 четвёртых степеней.

Существует 19 матриц  с целыми коэффициентами в [-1; 1], перманент которых равен сумме коэффициентов на главной диагонали. Если коэффициенты брать из промежутка [-2; 2], число матриц возрастёт до 60.

19 — наименьшее простое число, представимое в виде суммы трёх попарно различных простых чисел.
 Недостаточное число
 Одиозное число
 Число Кита
 Простое число Чена

Логика 

19 — число модусов силлогизма, дающих достоверные выводы.

Гематрия 
 יואב — Иоав, племянник царя Давида.

Наука 
 Атомный номер калия

В других областях 
 19 год; 19 год до н. э., 1919 год
 ASCII — код управляющего символа DC3 (device control 3)
 19 — Код субъекта Российской Федерации Республики Хакасия
 19 — число, тесно связанное с сюжетом цикла книг «Тёмная Башня» Стивена Кинга, являющееся своеобразным символом ка.
 19 — число, которое в Вере Бахаи имеет особое значение. Например: в Календаре Бахаи год состоит из 19 месяцев по 19 дней каждый (помимо Вставных Дней), 19 Апостолов Бахауллы.

Примечания

Литература 
 
 

Простые числа